Venericythere is een geslacht van kreeftachtigen uit de klasse van de Ostracoda (mosselkreeftjes).

Soorten 
 Venericythere darwini (Brady, 1868)
 Venericythere darwinii (Brady, 1868) Mostafawi, 1992
 Venericythere dictyon (Bold, 1966) Jellinek, 1993
 Venericythere papuensis (Brady, 1880) Mostafawi, 1992
 Venericythere reticulata

Trachyleberididae